Ибьека () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Уэска. Занимает площадь 14.95 км². Население — 108 человек (на 2010 год). Расстояние — 23 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святая дева де Фосес.

Население

Примечания

Ссылки 
 dphueca.es
 Ficha de la población 
 Ibieca
 Mapa de Situación
 Página web dedicada al pueblo de Ibieca
 Artículo en la GEA

Муниципалитеты Уэски